Мифология
 Урания — дочь Зевса и Мнемосины, мать Гименея; муза астрономии: атрибуты — небесный глобус и циркуль.

Периодика
 «Урания» (1804; Калуга) — ежемесячный журнал с историко-географическими и педагогическими статьями; издатель Г. К. Зельницкий.
 «Урания» (1826, Москва) — литературный альманах, изданный М. П. Погодиным.

Организации
 Урания (фонд) — общественный благотворительный фонд имени Даниила Андреева
 
  — венский театр кукол, основанный в 1949 году как «Театр маленьких» () и с 25 декабря 1950 года располагающийся в венском дворце «Урания» (см. ниже), который и дал новое название театру.
  — пражский театр, функционировавший в период 1902—1946 годов.

Фауна
 Урании () — семейство чешуекрылых, в основном тропических бабочек, в том числе:
 Урания мадагаскарская () — дневная бабочка из семейства ураний.

Архитектура
 Урания — дворец в Вене, построенный в 1910 году по проекту Макса Фабиани, в котором с этого времени располагалось упомянутое выше австрийское просветительское общество, созданное в 1897 году в Австро-Венгрии.
  — публичная обсерватория, построенная в 1907 году по проекту Густава Гулля в Цюрихе, Швейцария.

Другое
 «Урания» — в 1820-е годы фрегат учебной эскадры Морского кадетского корпуса (Санкт-Петербург, Российская империя).
 Урания — муниципалитет в Бразилии, в штате Сан-Паулу.

 (30) Урания (30 Urania) — астероид главного кольца астероидов; открыт в 1854 году в Лондоне, назван в честь древнегреческой музы астрономии.

См. также 
 Уран (значения)
 Urania

Примечания